Лига Европа 2022/23 е 52-ото издание на втория по сила турнир в Европа и 14-ото издание откакто е преименуван от Купа на УЕФА на Лига Европа. Финалът на турнира ще се играе на 31 май 2023 г. на Пушкаш Арена в Будапеща (Унгария). Това е второто издание на турнира в новия си формат, предвиждащ провеждането единствено на два квалификационни кръга, намалена групова фаза и предварителна елиминационна фаза. Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА. Представителите на Русия са наказани да не участват в турнира поради руското нападение срещу Украйна.

Квалификационни кръгове

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват отпадналите отбори от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2022/23. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във плейофите на Лига на конференциите 2022/23.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 18 юли 2022 г. Първите срещи са на 4 август 2022 г., а реваншите – на 11 август 2022 г.

Плейоф 
В плейофите се включват седем нови отбора, както и отпадналите шампиони от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2022/23. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига на конференциите 2022/23.

Жребият за плейофите се тегли на 2 август 2022 г. Първите мачове са на 18 август 2022 г., а реваншите – на 25 август 2022 г.

Групова фаза 
Жребият се провежда в Истанбул (Турция) на 26 август 2022 г. 32-та отбора са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в осем групи по четири отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 8 септември, 15 септември, 6 октомври, 13 октомври, 27 октомври и 3 ноември 2022 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в предварителния елиминационен кръг на Лига на конференциите 2022/23, а последният отпада.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Предварителен елиминационен кръг 
Завършилите на второ място се срещат в този кръг с 8-те отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2022/23. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият се изтегли на 7 ноември 2022 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 16 февруари 2023 г., а реваншите – на 23 февруари 2023 г.

Осминафинал 
Във фазата на осминафиналите се срещат победителите в груповата фаза срещу победителите от предварителния елиминационен кръг. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият ще се тегли на 24 февруари 2023 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 9 март 2023 г., а реваншите – на 16 март 2023 г.

Четвъртфинал 
Жребият се тегли на 17 март 2023 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 13 и 20 април 2023 г.

Полуфинал 
Жребият се тегли на 17 март 2023 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 11 и 18 май 2023 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2022/23
 Лига на конференциите 2022/23

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2022/23 във футбола
Лига Европа